Brevik kan syfta på:

Geografi

Sverige
Brevik, Lidingö – en stadsdel i Lidingö kommun på ön Lidingö
 Brevik (hållplats) – en av Lidingöbanans hållplatser
Brevik, Karlsborgs kommun – en ort i Karlsborgs kommun
Roslags Brevik – en ort i Österåkers kommun
Brevik, Ornö - en fritidsbebyggelse på Ornö i Haninge kommun
KFUM Breviks Kurs- och Lägergård - en lägergård vid Slätbakens strand på Vikbolandet 
Brevik, Värmdö kommun – det wallenbergska familjegodset i Värmdö kommun
Brevik, Västervik – en stadsdel i Västervik
Brevikshalvön – en tätort och en halvö i Tyresö kommun
Breviks socken – socken i Västergötland
Breviks landskommun – en tidigare kommun i Skaraborgs län 1863–1951
Breviks församling – en församling i Karlsborgs pastorat i Kåkinds kontrakt i Skara stift
Breviks distrikt – ett distrikt i Karlsborgs kommun 2016–
Breviksnäs – ett säteri i Gryts socken

Norge
Brevik, Telemark fylke – en ort i Telemark fylke i Norge
Breviksfjorden – en fjord av Skagerrak i Telemarks fylke
Brevikbanen – en järnväg i Norge

Se även
Breviks kyrka – flera kyrkobyggnader
Bredvik – flera platser
Breviken (havsområde) – en vik mellan Värmdölandet och Fågelbrolandet i Värmdö kommun

Referenser